Шахнер () — немецкая фамилия.

 Шахнер, Вальтер (род. 1957) — австрийский футболист, нападающий, а также футбольный тренер.
 Шахнер, Сара (род. 1988) — американский композитор и музыкант.
 Шахнер, Франц (род. 1950) — австрийский саночник, бронзовый призёр Олимпийских игр.